Kulewcza (Bułgaria)
 Kulewcza (Ukraina)